Константин Николаевич Тверской (? — ?) — советский государственный деятель, председатель Госплана РСФСР (1937—1938).

Биография 
 август-сентябрь 1937 г. — первый заместитель председателя Государственной плановой комиссии при Экономическом Совете РСФСР,
 1937—1938 гг. — председатель Государственной плановой комиссии при Экономическом Совете РСФСР.

Источники 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991

Народные комиссары и министры РСФСР